Okręty US Navy o nazwie USS „Mingo”

 Pierwszy USS „Mingo” (1862) był bocznokołowym parowcem. Zakupiony i używany przez Union Navy w czasie wojny secesyjnej.
 USS „Mingoe” (1863) był bocznokołową kanonierką. Zwodowany 6 sierpnia 1863 roku i sprzedany 3 października 1867 roku.
 USS „Mingo” (SS-261) był okrętem podwodnym typu Gato. W służbie w latach 1943-1947.

Mingo